Баньё () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Исудён.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 195 км на юг от Парижа, 85 км на юг от Орлеана, 45 км на север от Шатору.

Население 

Население — 189 человек (2007).

Достопримечательности 

 Бывшее аббатство Вернюсс (), 1178 год

Примечания